Quintanar de la Orden, municipi de la província de Toledo, a la comunitat autònoma de Castella la Manxa
 Quintanar del Rey, municipi al sud de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella la Manxa
 Quintanar de la Sierra, municipi de la província de Burgos, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Club Deportivo Quintanar del Rey, club de futbol espanyol amb seu a Quintanar del Rey, a la comunitat autònoma de Castella-la Manxa
 Héctor Quintanar (Ciutat de Mèxic, 1936 - 2013), compositor i director d'orquestra mexicà
 Liliana Quintanar Vera (1975), química farmacèutica mexicana que exerceix principalment en el camp de les proteïnes i les malalties neurodegeneratives
 Manuel Francisco Quintanar Díez (València, 1959), polític valencià del Partit Popular